Herbstbach ist ein geographischer Name:

 Herbstbach (Ickbach), rechter Zufluss des Ickbachs (zum Breitbach) nach Oberickelsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Herbstbach (Rur), rechter Zufluss der Rur in der Stauanlage Heimbach in Steinbach, Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

 Naturschutzgebiet Herbstbach/Steinbach, bei Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Herbstgraben